Der Begriff Time Shifting wird in verschiedenen Bereichen verwendet:

 Im Bereich der Audiotechnik für ein musikelektronisches Effektgerät (Time Shifter) 
 Im Bereich der Medien- und Fernsehtechnik für das zeitversetzte Fernsehen